Física
 Densitat, la massa específica d'un cos o fluid.
 Densitat de corrent o densitat de corrent elèctric, definida com un vector que té com a magnitud el corrent elèctric per unitat de superfície.
 Densitat de càrrega, o densitat de càrrega lineal, superficial o volúmica, és la quantitat de càrrega elèctrica que hi ha en una línia, superfície o un volum.
 Densitat espectral d'un senyal (Spectral Density), en matemàtiques i física, és una funció matemàtica que ens informa de com està distribuïda la potència o l'energia d'aquest senyal sobre les diferents freqüències de les que està formada, és a dir, el seu espectre.
 Densitat de flux magnètic o inducció magnètica és el nombre de línies de flux (línies de força) per unitat d'àrea que travessen perpendicularment un camp magnètic.
 Densitat potencial, densitat que tindria una porció d'aigua si es dugués adiabàticament (sense intercanvi de calor) i sense variacions de salinitat fins a la superfície (pressió d'una atmosfera).
 Densitat aparent, la massa de moltes partícules o d'un sòlid particulat o una pols dividida pel volum total que ocupen.

Astronomia
 Densitat crítica, és la densitat per a la qual l'expansió de l'Univers s'aturaria després d'un temps.
 Densitat bariònica de l'Univers, que representa el nombre de barions (principalment protons i neutrons) per unitat de volum.
 Densitat de Planck, és una unitat de densitat en el sistema d'unitats naturals conegut com a unitats de Planck, una unitat de temps de Planck després del big bang.

Biologia
 Densitat de població, una mesura habitual en biologia, sobretot en ecologia, per mesurar qualsevol cosa tangible, però s'utilitza habitualment per organismes vius, sobretot persones.